Miya Sato (en ) est une joueuse de volley-ball japonaise née le  à Akita (Préfecture d'Akita). Elle mesure  et joue au poste de passeuse.

Biographie

Clubs

Palmarès

Équipe nationale
 Championnat d'Asie et d'Océanie
Vainqueur : 2017.

Clubs
 V.Challenge Ligue
 Finaliste : 2013.
Coupe de l'impératrice 
Finaliste : 2014, 2016.
 V Première Ligue
 Finaliste : 2016.
 Tournoi de Kurowashiki
 Finaliste : 2017.

Liens internes
 Équipe du Japon de volley-ball féminin

Liens externes 
 
  Son profil sur le site de la FIVB
  Site officiel de son club

Joueuse japonaise de volley-ball
Naissance en mars 1990